

Geografia
 Dipartimento di Patiño – dipartimento argentino, situato nella provincia di Formosa

Persone
 Christián Patiño (1975) – ex calciatore messicano
 David Patiño (1967) – ex calciatore messicano
 Jairo Patiño (1978) – calciatore colombiano
 Javier Patiño (1988) – calciatore spagnolo naturalizzato filippino
 José Patiño y Rosales, noto anche come Giuseppe Patino (1666-1736) – politico e diplomatico spagnolo
 José Yulián Anchico Patiño (1984) – calciatore colombiano
 Juan Gabriel Patiño (1989) – calciatore paraguaiano
 Odín Patiño (1983) – calciatore messicano
 Pola Patiño (1926) – ex cestista messicana
 Simón Iturri Patiño (1862-1947) − imprenditore boliviano
 Yustin "Justine" Lissette Pasek Patiño (1979) – modella panamense

Altro 
 Patiño (A-14) – nave da rifornimento appartenente alla Armada Española